«Кинопремия „Империя“ за лучший триллер» — одна из номинаций Empire Awards, присуждённая журналом Empire триллерам прошлого года. Эта номинация появилась в 2006 году. Победителей выбирают читатели журнала.

Ниже перечислены фильмы, удостоенные этой награды, а также картины-номинанты. .

2000-е

2010-е

Ссылки 
«Империя» на сайте IMDb 

Триллер